Sveriges fotbollslandslag i U17-EM 2013. 
För första gången någonsin kvalade Sverige in till Europamästerskapet för U17-landslag. Efter segrar mot Vitryssland och Finland spelade Sverige 1-1 mot Ungern och tog sig till mästerskapet. EM kom att bli lyckosamt för svensk del, då Sverige gick obesegrat igenom turneringen innan de förlorade på ett straffavgörande mot Ryssland i semifinalen. Resultatet innebar även att Sverige kvalificerade sig för U17-VM senare samma år.

Den svenska truppen till U17-Europamästerskapet i fotboll 2013 bestod enligt nedan.

Förbundskapten
Sveriges förbundskapten var Roland Larsson.

Spelare

Resultat

Kval

Kvalrunda

Slutställning

Elitrunda

Slutställning

Målgörare

Mästerskap

Grupp A

Semifinal

Målgörare

Se även
Sveriges U17-herrlandslag i fotboll

Referenser

Noter 

Fotboll i Sverige 2013
U17-EM 2013
U17-Europamästerskapet i fotboll 2013